Comair bezeichnet die folgenden Fluggesellschaften:

 Comair (Südafrika), Fluggesellschaft in Südafrika
 Comair (Vereinigte Staaten), ehemalige Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten